Зенни ди Азеведу (, более известный как Алгодан (), , Рио-де-Жанейро, Бразилия — ) — бразильский баскетболист. Участник четырёх Олимпиад: 1948, 1952, 1956, 1960, бронзовый призёр Олимпийских игр 1948 и 1960. Чемпион мира 1959. Серебряный призёр чемпионата мира 1954. Бронзовый призёр Панамериканских игр 1951, 1955, 1959.

Баскетболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы мира по баскетболу